MK puede referirse a:

Geografía 
 Magic Kingdom, parque temático de Disney.
 Milton Keynes, ciudad de Inglaterra.
 .mk, dominio de nivel superior geográfico para Macedonia del Norte.

Videojuegos 
 Mortal Kombat, serie de videojuegos de Bally Midway y posteriormente de Warner Bros.
 Mario Kart, serie de videojuegos de Nintendo.
 Meta Knight, personaje de la serie Kirby.
 Mushroom Kingdom, lugar ficticio de la serie Mario.
 Mega Caballero, carta de rareza legendaria en Clash Royale.

Moda 
 Karl Anderson Jr mejor conocido como Michael Kors, un  diseñador de moda estadounidense.
 Michael Kors Holdings compañía multinacional de moda cuyas oficinas ejecutivas se encuentran en la ciudad de Londres y su base de operaciones en Nueva York.

Otros 
 Umkhonto we Sizwe, brazo armado del Congreso Nacional Armado, también conocido como MK.

Siglas